Laserpitium lucidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Daniel Carl Solander. Laserpitium lucidum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
lucidum